Серия А 1957/1958 () — 26-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 8 сентября 1957 года и завершился 25 мая 1958 года. В 10-й раз в своей истории победителем турнира стал «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1957/1958
Футбол в Италии в 1957 году
Футбол в Италии в 1958 году